BMW Motorsport steht für:
 die Aktivitäten des Fahrzeugherstellers BMW im Motorsport, siehe BMW (Motorsport)
 die frühere BMW Motorsport GmbH, die heute als BMW M GmbH Gesellschaft für individuelle Automobile firmiert, siehe BMW M